Audi — песня американского рэпера Smokepurpp. Она была выпущена 17 мая 2017 в качестве ведущего сингла его дебютного микстейпа Deadstar на лейбле Alamo Records. Эта песня является одной из самых популярных в дискографии Smokepurpp, наряду с песней «Ski Mask».

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для песни было выпущено 19 мая 2017 на канале WORLDSTARHIPHOP и было срежиссировано RAHEEMXP. По состоянию на август 2020 видеоклип имеет 63,6 миллионов просмотров.

Отзывы 
Сингл получил в основном положительные отзывы. Патрик Монтес из  назвал песню «неортодоксальной». Линдси Индиа из XXL назвала песню «фаворитом фанатов», а также поздравила Smokepurpp с получением золотой сертификации RIAA. Дэвид Дрейк из Pitchfork назвал инструментал песни «молниеносным».

Продолжение песни 
Продолжение песни, «Audi II», было выпущено 6 декабря 2019 в качестве третьего сингла альбома Deadstar 2. Видеоклип на песню был выпущен 7 декабря 2019 и по состоянию на август 2020 имеет 3,9 миллионов просмотров.

Чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 2017 года
Песни Smokepurpp
Песни, написанные Ronny J